Bathyarca raridentata är en musselart. Bathyarca raridentata ingår i släktet Bathyarca och familjen Arcidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
raridentata